Il singolare del WTA Austrian Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Anke Huber era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Judith Wiesner ha battuto in finale 7–6, 6–3 Ruxandra Dragomir.

Teste di serie

  Judith Wiesner (campionessa)
 n/a
  Silvia Farina (quarti di finale)
  Sandra Cecchini (quarti di finale)

 Ruxandra Dragomir (finale) 
 Virginia Ruano-Pascual (secondo turno) 
 Veronika Martinek (primo turno) 
 Andrea Temesvári (primo turno) 
 Jana Kandarr (Firsr Round)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Austrian Open 1995